Miejscowości w USA:
 Rutledge – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Crenshaw
 Rutledge – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Morgan
 Rutledge – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Rutledge – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Rutledge – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Rutledge – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Grainger
Gminy w USA:
 Rutledge (ang. Rutledge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt